Janjetović ist der Familienname folgender Personen:

 Željko Janjetović (* 1963), bosnischer Diplomat
 Zoran Janjetović (* 1967), serbischer Historiker